albe (onderkleed), rooms-katholiek ondergewaad
 Albe (schrijver), Belgisch schrijver (pseudoniem van Renaat Anton Joostens, ook bekend onder 'Kapitein Zeldenthuis')
 Albé, Franse gemeente
 Albe (Massa d'Albe), plaats in Italië

Zie ook
 Alba (doorverwijspagina)